Тарди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тарди, Джон (род. 15 марта 1968) — американский вокалист, который в первую очередь известен своей работой с дэт-метал-группой Obituary.
 Тарди, Дональд (род. 28 января 1970 года, Тампа, Флорида) — американский музыкант, участник американской дэт-метал-группы Obituary.